Nome comune (anche nome volgare, o vernacolare) – in tassonomia, nome con cui è comunemente conosciuto un taxon o un organismo, distinto dal nome scientifico
 nome comune (o volgare) – in chimica, denominazione non sistematica attribuita a una sostanza chimica.
 Nome comune – in linguistica, antonimo di nome proprio